HMS Waterwitch steht für:

* HMS Waterwitch (1834)
 HMS Waterwitch (1866)
 HMS Waterwitch (1892)
 HMS Waterwitch (1915)
 HMS Waterwitch (J304)
 HMS Waterwitch, früher HMS Powderham (M2720)

Siehe auch:
 USS Water Witch